Stora Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kroksjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (28,4 ha)
Stora Kroksjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (58,6 ha)
Stora Kroksjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (10,3 ha)
Stora Kroksjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (62,3 ha)
Stora Kroksjön (Fagereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (16,6 ha)
Stora Kroksjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (12 ha)
Stora Kroksjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (40 ha)
Stora Kroksjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (36,2 ha)
Stora Kroksjön (Kilanda socken, Västergötland), sjö i Kilanda socken i Ale kommun,  (24 ha)
Stora Kroksjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Kroksjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (16,8 ha)
Stora Kroksjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (22,4 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn